geografie
 Boffa (prefectuur), een prefectuur in Guinee
 Boffa (plaats), hoofdstad van bovengenoemde prefectuur
 Boffa (eiland), eiland van Antarctica

 personen
 Menato Boffa, Italiaans autocoureur
 Paul Boffa, Maltees politicus